Bruyère steht für:
 Bruyère, Wurzelholz der Baumheide
 Bruyère (Artuby), Fluss in Südfrankreich, Nebenfluss des Artuby

Personen:
 Barthélémy Bruyère (1881–1950), belgischer Autorennfahrer
 Cécile Bruyère (Jeanne-Henriette, Jenny; 1845–1909), Äbtissin von Abbaye Sainte-Cécile de Solesmes
 Francesco Bruyere (* 1980), italienischer Judoka
 Jean de La Bruyère (1645–1696), französischer Schriftsteller
 Joseph Bruyère (* 1948), belgischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Bruyères (Begriffsklärung)
 La Bruyère
 Labruyère
 Bruère